Людми́ла Рома́новна Рошкова́н () — советская российская актриса, основатель московского драматического театра «Человек», заслуженный деятель искусств РФ.

Биография 
Родилась 1 июля 1938 года в Москве, в семье инженера-технолога Государственного института по проектированию предприятий кондитерской промышленности (Гипроконд) Романа Исааковича Рошкована (1907—1942) и бухгалтера Брониславы Леопольдовны Рошкован (урождённая Пелиновская, 1909—1969). Во время войны была эвакуирована с родителями и сестрой Галиной (1934) в Казань. Отец — уроженец местечка Валегуцулово Ананьевского уезда Херсонской губернии, инженер Главпищеконцентрата, старший лейтенант — был в ноябре 1942 года призван на фронт и погиб 15 декабря того же года в боях под селом Новая Калитва Воронежской области.

В 1961 году окончила студию при Московском театре имени Ленинского комсомола, в 1965 году — режиссёрский факультет Московского института культуры.

С 1966 года работала актрисой и режиссером в театрах Москвы и городов России. В 1974 году основала театральную студию при Московском институте связи, получившую затем название «Театр-студия „Человек“», ныне — Московский драматический театр «Человек»; руководила театром более 40 лет. С 2018 года — заслуженный президент театра.

Умерла в Москве 20 мая 2020 года после продолжительной болезни. Похоронена на Введенскoм кладбище в Москве (колумбарий, секция 7).

Творчество 
режиссёр
 театр «Человек»
 1974 — «Человек, победивший смерть»
 1975 — «В списках не значился» Б. Л. Васильева
 1976 — «Владимир Маяковский»
 1978 — «Люди живут» Ю. Я. Принцева
 1979 — «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина
 1980—1981 — «Вечер одноактной польской пьесы» (1 часть — «В открытом море» С. Мрожека; 2 часть — «Картотека» Т. Ружевича)
 1982 — «Реквием для губной гармоники» Э. А. Ветемаа
 1990 — «Стриптиз» С. Мрожека
 1994 — «Молитва» Ф. Аррабаля
 1995 — «Ночные бдения» Бонавентуры
 1998 — «Клопомор» С. Бодрова и Г. О. Слуцки
 1999 — «Зигзаги» (спектакль-посвящение А. С. Пушкину) Ф. Рабле, А. Пушкин, Д. Хармс, В. Друк
 2003—2004 — «Фандо и Лис» Ф. Аррабаля
 «Зима под столом» Р. Топора

Награды 
 Заслуженный деятель искусств РФ (22.5.1993)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники режиссёрского факультета Московского государственного института культуры
Похороненные на Введенском кладбище